Legio IV Flavia Felix
 Legio IV Parthica
 Legio IV Scythica
 Legio IIII Macedonica